Wannenkopf  ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Wannenkopf (Parseiergruppe), 2821 m, Berg der Parseiergruppe, Lechtaler Alpen, Tirol
 Wannenkopf (Liegfeistgruppe), 2071 m, Berg der Liegfeistgruppe, Lechtaler Alpen, Tirol
 Wannenkopf (Bregenzerwaldgebirge), 2006 m, Gipfel der Damülser Berge im Bregenzerwaldgebirge, Vorarlberg
 Wannenkopf (Gerstruben), 1722 m, Berg bei Gerstruben der Allgäuer Alpen, Bayern
 Wannenkopf (Hörnergruppe), 1712 m, Berg in der Hörnergruppe der Allgäuer Alpen, Bayern
 Wannenkopf (Schwarzwald), 1129,3 m, Berg nahe Häg-Ehrsberg im Schwarzwald, Baden-Württemberg

 Siehe auch:
 Wannekopf, Riefenspitze, 2319 m, Berg der Muttekopfgruppe, Lechtaler Alpen, Tirol
 Wannenköpfe, Berg des Vulkankomplexes Wannengruppe in der Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Wannenspitze, 2362 m, Berg der Lechtaler Alpen, Tirol